A Copa da Paz de 2012 (nome oficial: 2012 Peace Cup) foi um torneio amistoso de pré-temporada composto por 4 clubes convidados. Essa foi a quinta edição da Copa da Paz, sendo realizada em Suwon, na Coreia do Sul de 19 de julho a 22 de julho.

Regulamento 
O torneio de 2012 apresentou algumas mudanças importantes em relação aos torneios anteriores. O número de equipes participantes foi reduzido de oito para quatro. Por conseguinte, as equipes se enfrentaram no sistema de partida única. A divisão dos pares foi decidida através de pesquisas no site oficial. Devido a essas mudanças, o torneio teve duração de quatro dias, em vez de 10, como nos torneios anteriores. Todas as partidas foram disputadas no Suwon World Cup Stadium.

Como sempre, o anfitrião do torneio foi o time sul-coreano Seongnam Ilhwa Chunma. As outras equipes foram parcialmente escolhidas por terem jogadores de futebol sul-coreanos em seus elencos.

Estádio

Participantes 
 Seongnam Ilhwa Chunma (Anfitrião)
 Hamburgo
 Sunderland
 Groningen

Jogos

Jogo A

Jogo B

3º Lugar

Final

Premiação

Artilharia 
2 gols (1)
  Mitchell Schet ()

1 gol (8)
  Éverton (Seongnam Ilhwa Chunma)
  Ivo Iličević (Hamburgo)
  Dennis Aogo (Hamburgo)
  Fraizer Campbell (Sunderland)
  Ryan Noble (Sunderland)
  Connor Wickham (Sunderland)
  Marcus Berg (Hamburgo)
  Suk Hyun-Jun (Groningen)

Ligações externas 
 

2012
2012 no futebol